

Cinema 
Machine – film del 2007 diretto da Michael Lazar

Musica 
Machine – gruppo musicale statunitense
Machine – album degli Artension del 2000
Machine – album degli Static-X del 2001
Machine – singolo dei Theatre of Tragedy del 2001
Machine – EP degli Yeah Yeah Yeahs del 2002
Machine – singolo degli Imagine Dragons del 2018

Altro 
Machine - uno dei boss nel videogioco arcade The Super Spy